Need for Speed: Most Wanted - jogo eletrônico
Most Wanted (álbum de Hilary Duff)
Most Wanted (álbum de Skazi)

Desambiguação